Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Jo Durie e Anne Hobbs che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Andrea Jaeger /  Betsy Nagelsen (primo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (semifinali)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (quarti di finale)

 Kathy Jordan /  Wendy Prausa (primo turno)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (campionesse)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1982